Slania — второй студийный альбом швейцарской фолк-метал-группы Eluveitie. Признан лучшим в жанре фолк-метал в 2008 году по версии сайта Metal Storm. Slania — древнее женское кельтское имя. Некоторые тексты написаны на гельветском галльском языке.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Анна Мёрфи — колёсная лира, вокал
 Симе Кох — гитары
 Севан Кирдер — флейта, вистлы, гайта
 Иво Хенци — гитары
 Рафи Кирдер — бас-гитара
 Мери Тадич — народная скрипка, вокал
 Мерлин Суттер — ударные
 Кристиан «Кригель» Гланцманн — ведущий вокал, мандола, вистлы, гайта, ирландская волынка, боуран

Приглашённые музыканты 
 Simon Solomon — Guitars (lead) on «Elembivos»
 Max Rutschmann — Vocals (children choir) on «Slania’s Song»
 Leo Rutschmann — Vocals (children choir) on «Slania’s Song»
 Marlo Boesiger — Vocals (children choir) on «Slania’s Song»
 Jil Boesiger — Vocals (children choir) on «Slania’s Song»
 Ariana Schürmann — Vocals (children choir) on «Slania’s Song»
 Tatjana Jud — Vocals (children choir) on «Slania’s Song»

Прочие 
 David Castillo — Recording (Drums, Guitars, Bass, Vocals)
 Dina Falk-Zambelli — Recording (Fiddles)
 Merlin Sutter — Recording (Fiddles, Other instruments, Choirs)
 Olli Falk — Recording (Fiddles)
 Chrigel Glanzmann — Recording (Other instruments, Choirs), Artwork (additional)
 Klaus Grimmer — Recording tech (Whistles, Bagpipes)
 Manuel Vargas Lepiz — Photography (cover), Artwork
 Lea Schibler — Cover model
 Astrid Marquardt — Photography
 Jens Bogren — Producer, Mixing, Mastering, Recording (Drums, Guitars, Bass, Vocals)

Примечания 

Альбомы Eluveitie
Альбомы Nuclear Blast Records